Suckow kan som auktorsförkortning betyda:

 Friedrich Wilhelm Ludwig Suckow
 Georg Adolf Suckow

Robotskapade auktorsförkortningar